Саратовские страдания

 Саратовские страдания — жанр народной песни
 Саратовские страдания — ежегодный международный кинофестиваль документальной мелодрамы проходящий в Саратове